Ein Angriff, insbesondere im Militärwesen auch Attacke (Verben: angreifen, attackieren), bezeichnet:
 den Diebstahl von Forschungsergebnissen, siehe Wirtschaftsspionage
 bei Strategiespielen allgemein die Maßnahme der Spielseite, die agiert, siehe Vorhand und Nachhand
 Der Angriff, eine Gauzeitung der Berliner NSDAP

in der Biologie:
 greifen Schädlinge und Krankheitserreger die physiologischen Regelkreise von Nutzpflanzen, Tieren und Menschen an
 erlegen Prädatoren Beutetiere zum Nahrungserwerb
 lösen Schadorganismen Pflanzenkrankheiten aus und gefährden die Ernte von Kulturpflanzen

Gesellschaft:
 physische Aggression gegenüber Konkurrenten
 psychologisch-aggressives verbales und nonverbales Verhalten im Konflikt
 polizeilicher Angriff als zulässiger Eingriff in die Bürgerrechte, siehe Polizeiliches Handeln
 tätlicher Angriff wie Agitation oder Diebstahl als Straftatbestand, siehe dazu Liste der Delikte des österreichischen Strafgesetzbuches
 tätlicher Angriff mit resultierender Körperverletzung oder Todesfolge für den Angegriffenen oder einen unbeteiligten Dritten als Straftatbestand nach Artikel 134 gemäß Strafgesetzbuch (Schweiz)
 im Feuerwehrwesen die Brandbekämpfung

Informations- und Kommunikationstechnik:
 den Versuch, die Sicherheitssysteme eines Computersystems zu unterminieren, siehe Computersicherheit
 die Gefährdung der Netzwerksicherheit durch das Eindringen von Schadprogrammen, siehe Hacker (Computersicherheit)
 die Überwindung von Verschlüsselungstechniken durch Kryptographie, siehe Kryptoanalyse

Sport:
 Angriff (Mannschaftssport), den offensiv eingesetzten Teil einer Mannschaft
 siehe Basketball #Angriff
 siehe Angriffsspieler (Eishockey)
 Fußball:
 siehe Taktik (Fußball)
 Sturm, siehe Stürmer (Fußball)
 Angriffsstufen in den japanischen Kampfsportarten
 Fechtsport:
 siehe Fechten #Fechtturnier: Regeln und Aktionen
 siehe Flèche (Fechten)
 siehe Finte

Militärwesen:
 Angriff der Kavallerie
 Offensivoperation
 siehe Angriffsgefecht
 siehe Angriffskrieg
 siehe Spionage
 siehe Angriffsflugzeug

Siehe auch:

 Offensive
 Einfall
 Invasion
 Attacca
 Ataka
 Attack
 Attac